One More Night puede referirse a:

Müsica 
 «One More Night», canción de la banda Can, para el álbum Ege Bamyasi.
 «One More Night», canción de Cascada.
 «One More Night», canción de Phil Collins para el álbum No Jacket Required (1985).
 «One More Night» canción de la cantante Esther Hart.
 «One More Night», canción de la banda Fleetwood Mac, para el álbum Live.
 «One More Nightt», canción de McLean.
 «One More Night», canción de Sandie Shaw.
 «One More Night», canción de la cantante Sandra.
 «One More Night», canción de la banda Maroon 5 para el álbum Overexposed.